Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii, czwartej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1998.

Lista startowa 
Stawkę 21 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 3 zawodników z dziką kartą: Antonín Kasper, Joe Screen, oraz Martin Dugard. W nawiasach podano numery stałe.

 (7) Hans Nielsen (Dania)
 (18) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (4) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (10) Jason Crump (Australia)
 (1) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (5) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (8) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (6) Brian Andersen (Dania)
 (14) Stefan Dannö (Szwecja)
 (2) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (19) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (13) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (17) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (15) Leigh Adams (Australia)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (11) Armando Castagna (Włochy)
 (12) Zoltán Adorján (Węgry)
 (20) Sebastian Ułamek (Polska)
 (16) Craig Boyce (Australia)
 (21) Jesper B. Jensen (Dania)
 (22) Antonín Kasper (Czechy)
 (23) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (24) Martin Dugard (Wielka Brytania)

Wyniki

Opis 
Zawodu po raz drugi w karierze wygrał Jason Crump. W finale pokonał Jimmy Nilsena, Tomasza Golloba i Ryana Sullivana. Słaby start zanotował lider klasyfikacji GP Tony Rickardsson i jego przewaga nad Nilsenem zmalała do 10 punktów. Gollob zajmując miejsce na podium awansował z 6 na 3 miejsce w klasyfikacji generalnej. Pozostali Polacy spisali się słabo, Piotr Protasiewicz był 21, a Sebastian Ułamek zajął ostatnią, 24 lokatę.

Klasyfikacja przejściowa 

Wielka Brytania
1998
1998 w Anglii
Sport w Coventry